La liste des footballeurs internationaux féroïens comprend tous les joueurs de football en équipe des îles Féroé.

Liste 

Liste mise à jour après le match Suède-Îles Féroé du .

Références

Lien externe 
  Faroe Islands international caps | European football sur eu-football.info

Feroe
Équipe des îles Féroé de football